Provincia di Gorizia – ex provincia italiana in Friuli Venezia Giulia
 Provincia di Gorizia – provincia italiana dal 1919 al 1923
 Provincia di Gorizia – provincia italiana dal 1927 al 1945